Thomas Gangl (* 4. Oktober 1971 in Dornbirn) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Vorarlberger Fußballverbandes und gehört dem Vorarlberger Schiedsrichter-Kollegium an. Gangl leitet seit 2002 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Darüber hinaus leitet er internationale Spiele, wurde jedoch wegen Überschreiten der Altersgrenze nicht in den Kader der FIFA aufgenommen.

Laufbahn als Fußballspieler 
Im Alter von sieben Jahren begann Gangl beim Vorarlberger Unterklassenverein SC Hatlerdorf Fußball zu spielen. Zwischen 1990 und 1993 bestritt er 30 Spiele in der Kampfmannschaft und erzielte dabei ein Tor.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Der fußballerische Weg von Thomas Gangl war jedoch durch seinen Vater Hans Gangl, der selbst jahrelang in der Regionalliga West zahlreiche Spiele als Schiedsrichter leitete, vorgezeichnet. Daher legte Thomas Gangl am 30. April 1993 die Prüfung zum Fußball-Schiedsrichter ab und konzentrierte sich intensiv auf seine neue Aufgabe.

Gefördert und gefordert durch seinen Vater, vor allem aber durch seinen eigenen Ehrgeiz konnte Thomas Gangl schnell die Erfolgsleiter hinaufklettern und sich einen Namen als Schiedsrichter machen. Sein Engagement wurde damit belohnt, dass er schon bald Spiele in der Vorarlberger Landesliga und in der Regionalliga West leiten durfte.

Mit 1. Juli 2001 wurde Thomas Gangl in den Kader der österreichischen Bundesliga für Spielleitungen in der Ersten Liga aufgenommen, wo er im Spiel SC Untersiebenbrunn gegen DSV Leoben (1:0) sein Debüt gab. Nachdem er auch in der zweithöchsten Liga mit guten Leistungen aufwarten konnte, wurde er bereits ein Jahr später in die österreichische Bundesliga aufgestuft. Dort gab er am 11. September 2002 im Spiel Grazer AK gegen FC Admira Wacker Mödling (2:3) seinen Einstand.

Darüber hinaus durfte sich Thomas Gangl bereits in der Saison 2002/03 über seine ersten internationalen Einsätze als vierter Offizieller freuen. Seine erste internationale Spielleitung hatte er am 14. September 2005 mit dem U20-Länderspiel Schweiz gegen Deutschland (2:1). In den Kader der FIFA-Schiedsrichter kann Thomas Gangl auf Grund des Überschreitens der Altersgrenze jedoch nicht mehr aufgenommen werden.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 1. März 2011

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 1. März 2011

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 1. März 2011

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 1. März 2011

Internationale Schiedsrichter-Einsätze 

Neben den im Folgenden aufgelisteten internationalen Einsätzen als Schiedsrichter, war Thomas Gangl bisher 17 Mal als Ersatzschiedsrichter international im Einsatz.

Stand: 1. März 2011

Größte Erfolge 

Der größte Erfolg in der Laufbahn als Fußballschiedsrichter war die Nominierung für Spielleitung des Finals im ÖFB-Cup 2008/09 zwischen dem FC Admira Wacker Mödling und dem FK Austria Wien (1:3 nach Verlängerung) am 24. Mai 2009 im Mattersburger Pappelstadion.

Ablehnung durch den SC Austria Lustenau 
Nach spielentscheidenden Fehlern des Schiedsrichter-Teams um Thomas Gangl beim Vorarlberger Derby (23. Juli 2010) zwischen dem SCR Altach und dem SC Austria Lustenau (Endstand 2:0 – das 1:0 für die Heimmannschaft fiel nach einem irregulären Freistoß, das 1:1 wurde ungerechtfertigterweise wegen Abseits nicht anerkannt) erklärte der Lustenauer Club, dass er Gangl in Zukunft als Spielleiter ablehnen werde. Als Begründung hieß es in einer Aussendung, dass der Spielleiter nach 2005 (damals wurde von Altach u. a. ein Tor mit der Hand erzielt, das von Gangl anerkannt wurde) auch in diesem Derby die Austria wieder benachteiligt haben soll.

Privates 
Beruflich ist Thomas Gangl, der die Handelsakademie mit der Matura abschloss, kaufmännischer Leiter bei drei GmbHs. Er ist seit 1995 verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Weblinks 

 Österreichische Fußball-Bundesliga: Schiedsrichterdaten Thomas Gangl (abgerufen am 1. März 2011)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Person (Vorarlberg)
Österreicher
Geboren 1971
Mann